Le calendrier électoral liste les élections aux fonctions politiques dans les différentes entités territoriales où elles sont organisées. 

Les référendums sont inclus, bien qu'ils ne soient pas des élections.

Décennie 2000-2009 
 Liste d'élections en 2000
 Liste d'élections en 2001
 Liste d'élections en 2002
 Liste d'élections en 2003
 Liste d'élections en 2004
 Liste d'élections en 2005
 Liste d'élections en 2006
 Liste d'élections en 2007
 Liste d'élections en 2008
 Liste d'élections en 2009

Décennie 2010-2019 
 Liste d'élections en 2010
 Liste d'élections en 2011
 Liste d'élections en 2012
 Liste d'élections en 2013
 Liste d'élections en 2014
 Liste d'élections en 2015
 Liste d'élections en 2016
 Liste d'élections en 2017
 Liste d'élections en 2018
 Liste d'élections en 2019

Notes et références 

Élection
Electoral